Gerrich ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Ewald Gerrich (1901–1985), deutscher Politiker (CDU)
 Gerricus auch Gerrich (*/† 9. Jahrhundert), fränkischer Adeliger